Фрисла́ндія (в залежності від мови в деяких країнах іменується, як Фризія) — найменування ряду територій на узбережжі Північного моря, основним населенням яких є (або історично був) народ фризів, за яким і названо дані регіони:

 Фрисландія (історична область)
 Сеньйорія Фрисландія — держава, а згодом одна з Сімнадцяти провінцій в складі Нижніх країн. Після Нідерландської революції стала частиною Республіки Сполучених провінцій.
 Фрисландія (Німеччина)
 Фрисландія (Нідерланди)

Існує поняття Фрисланд, що означає українською острів-примара, який з'являвся на картах Північної Атлантики з 1560-х по 1660-ті роки, в тому числі на мапі Нікколо Дзено, і мав на деяких мовах найменування Frislandia.

З 500-х по 734 роки існувало королівство Фризія () на території сучасних Нідерландів та у північній Німеччині.

На території вищевказаної історичної області є також цілий ряд субрегіонів і суб'єктів, в назву яких входять найменування Фрисландія (Фризія) :
 Східна Фрисландія (Східна Фризія) — регіон у федеральній землі Нижня Саксонія Федеративної Республіки Німеччина.
 Північна Фрисландія (Північна Фризія) — муніципальний район в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн Федеративної Республіки Німеччина.
 Південно-Західна Фрисландія — муніципальна громада в провінції Фрисландія Королівства Нідерландів.
 Північно-Східна Фрисландія — муніципальна громада в провінції Фрисландія Королівства Нідерландів.
  — історична і культурна область на території провінції Північна Голландія Королівства Нідерландів.

Посилання 
 

Фризія